Der Name Baboquivari bezeichnet:

 einen Berg auf dem Gebiet der Papago-Indianer, der diesen als Heiligtum gilt, siehe Baboquivari (Berg).
 den erdnahen Asteroiden vom Amor-Typ, siehe (2059) Baboquivari.